A Super Copa Noroeste de 2017 foi a 1ª edição da Super Copa Noroeste torneio amistoso no Noroeste Fluminense. O Campeão foi o Monte Carmelo.

Participantes 

Participaram da Super Copa Noroeste de 2017, as seguintes agremiações:

 Associação Atlética Guaritá, de Itaperuna
 Boa Sorte Atlético Clube, de Cantagalo
 Cardoso Moreira Futebol Clube, de Cardoso Moreira
 Estrela do Norte Esporte Clube, de São Fidélis
 Esporte Clube Italva, do Italva
 Floresta Atlético Clube, de Cambuci
 Liga Itaocarense de Desportos, de Itaocara
 Monte Carmelo Atlético Clube, do Carmo
 Miracema Futebol Clube, de Miracema
 Nova Aurora
 Real VTS, Bom Jesus do Itabapoana
 Retiro Futebol Clube, de Itaperuna
 São Fidélis Futebol Clube, de São Fidélis
 Seleção de Laje do Muriaé, de Laje do Muriaé
 União Calçadense Futebol Clube, de São José do Calçado

Premiação 

2017 no futebol